Luxuria (lat. „Üppiges Wachstum, Üppigkeit, Verschwendungssucht, Übermut“) steht für: 
 juristisch eine bewusste Fahrlässigkeit
 Wollust, eines der sieben Hauptlaster in der christlichen Sündenlehre
 ein Bandprojekt des englischen Independent-Musikers Howard Devoto

Personen:
 Vladimir Luxuria (* 1965), italienische Schauspielerin